Příjmení Maléř nosí více významných osobností:

 Josef Maléř (1928–2007) – český vlastivědný pracovník
 Petr Maléř (* 1963) – český fotbalový obránce a trenér
 Zuzana Maléřová (* 1965) – česká spisovatelka a publicistka